

Persone 
 Durval Junqueira Machado (1900 — 1959) — ex calciatore brasiliano di ruolo ataccante
 José Junqueira de Oliveira  (1910 — 1985) — ex calciatore brasiliano 
 Bruno Junqueira – pilota automobilistico brasiliano
 Diego Junqueira – allenatore di tennis ed ex tennista argentino
 Kito Junqueira – attore brasiliano
 João Pedro Junqueira de Jesus, noto semplicemente come João Pedro (n. 2001) – calciatore brasiliano, attaccante
 Pedro Junqueira, noto come Pedro Junqueira o semplicemente come Pedrinho (n. 2004) – calciatore brasiliano, attaccante
 Rodrigo Junqueira dos Reis Santoro – attore brasiliano